Henri Martin kan verwijzen naar:

Henri Martin (dompteur) (1793 - 1882), Frans dompteur
Henri Martin (historicus) (1810 - 1883), Frans historicus
Henri-Jean Guillaume Martin (1860 - 1943), Frans impressionistische schilder
Henri Martin (politicus) (1923 - ), Frans communistische leider, bekend van de Henri Martin Affaire
Henri Martin (wijnmaker) (1903 - 1991), Frans burgemeester van Saint-Julien-Beychevelle en eigenaar van de wijnen Château Gloria en Château Saint-Pierre